Антидесіттерівській простір — максимально симетричний, однозв'язний, псевдоріманів многовид сталої негативної кривини. Його можна вважати псевдорімановим аналогом -вимірного гіперболічного простору. Названий як протиставлення простору де Сіттера, позначається зазвичай 

Мовою загальної теорії відносності, антидесіттерівський простір є максимально симетричним розв'язком рівнянь Ейнштейна у вакуумі з негативною космологічною сталою . Індефінітна метрика такого простору:

 .
Антидесіттерівській простір представляється як однопорожнинний гіперболоїд, вкладений у багатовимірний простір Мінковського.

Див. також 
 Модель де Сіттера

Примітки

Посилання 
 Пространство-время отрицательной кривизны.  // Хуан Малдасена. Иллюзия гравитации. — Элементы  (Перепечатка из журнала «В мире науки» № 2, 2006)
 Лекция 8. Вселенная Фридмана. Пространство (анти-)де Ситтера  // М. О. Катанаев, д. ф.-м. н.. Спецкурс «Общая теория относительности и геометрическая теория дефектов» — М.: МИАН, 2015.

Ріманова геометрія